Il doppio  dell'Izmir Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Jesse Levine e Kei Nishikori erano i detentori del titolo. Levine non ha partecipato e Nishikori era infortunato.

Jonathan Erlich e Harel Levy hanno battuto in finale Prakash Amritraj e Rajeev Ram 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Jonathan Erlich /  Harel Levy (campioni)
 Prakash Amritraj /  Rajeev Ram (finale)

 Michail Elgin /  Aleksandr Kudrjavcev (semifinali) 
 Serhij Bubka /  Serhij Stachovs'kyj (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Izmir Cup 2009